2 miejscowości w Polsce: 
 Wilkonice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Wilkonice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo